Meldrum ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Norman Meldrum (1876–1934), schottischer Chemiker
 Jenny Meldrum (* 1943), kanadische Hürdenläuferin und Fünfkämpferin
 John David Philip Meldrum (1940–2018), schottischer Mathematiker und Hochschullehrer
 Max Meldrum (1875–1955), australischer Maler
 Michelle Meldrum (1968–2008), US-amerikanische Rock- und Metal-Gitarristin
 Norman H. Meldrum (1841–1920), US-amerikanischer Politiker
 Norman Urquhart Meldrum (1907–1933), britischer Biochemiker und Physikochemiker
 Percy Hayman Meldrum (1887–1968), australischer Architekt

Meldrum steht für:

 Meldrum (Kentucky), Ort im Bell County, Kentucky
 Meldrum (Texas), Ort im Shelby County, Texas
 Oldmeldrum, Dorf der Council Area Aberdeenshire, Schottland
 Meldrum (Band), Hard-Rock-Band